Каркас:
 Каркас — несущая внутренняя или внешняя конструкция здания, механизма, сооружения, аппарата.
 КАРКАС — сокращение от Карпов—Каспаров, матч за звание чемпиона мира по шахматам 1984/1985 и матч за звание чемпиона мира по шахматам 1985.
 Каркас — род древесных растений семейства Коноплёвые.
 Каркас — легендарная основательница города Каркассон.
 Каркас — в программировании фреймворк, структура программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта.
 Carcass — британская музыкальная дэт-метал-группа, основанная в Ливерпуле в 1985 году.

См. также 
 Каракас
 Остов
 Скелет (значения)